Ранчо Лимон има више значења:

 Ранчо Лимон (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Лимон (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику